Chalet steht für:
 Chalet, Schweizer Haustyp im Alpenraum
 Le Chalet, Oper von Adolphe Adam
 Le Chalet (Fernsehserie), französische Miniserie von Alexis Lecaye und Camille Bordes-Resnais (2018)
 Grand Chalet, das grösste Holzhaus in der Schweiz (in der waadtländischen Gemeinde Rossinière) 
 Le Châlet, Ortsteil von Grand’Combe-Châteleu
 Chalet (Club), ein Berliner Techno-Club
 Chalet (Satellit), eine Serie US-amerikanischer Aufklärungssatelliten

Siehe auch:

 Swiss Chalet
 Challet
 Chaley
 Soupe de Chalet